Kaltwassergraben ist ein Gewässername:

 Kaltwassergraben (Finzbach), im oberen Einzugsgebiet des Finzbach (zur Isar) versickernder Bach beim Wirtshaus Esterberg, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kaltwassergraben (Isar), rechter Zufluss der Isar nach Wallgau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kaltwassergraben (Kuchelbach), linker Zufluss des Kuchelbach (Elmaubach) (zum Elmaubach, zur Linder (Fluss)) vom Kuchelbergspitz im gemeindefreien Ettaler Forst, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kaltwassergraben (Saußbach), rechter Zufluss des hier noch Rosenaubach genannten Saußbach (Erlau) nach Mösing, Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern